«Потрясающая пятёрка: Техасский скандал в группе поддержки» () — американский телевизионный фильм 2008 года режиссёра Тома Маклафлина. Фильм основан на реальной истории, произошедшей в городе Мак-Кинни в штате Техас.

Сюжет 
Пять старшеклассниц из выпускного класса известны на всю школу своим плохим поведением. Подруги называют себя «Потрясающей пятёркой». Их прогулы и деструктивное поведение сходят им с рук, поскольку Брук, одна из «пятёрки», дочка директрисы. Мать же не имеет влияния на свою дочь. Она растит её одна и у них уже давно семейный конфликт. В то же время она закрывает глаза на проделки дочери в школе, надеясь таким образом получить её расположение.

В школу приходит новая молодая учительница географии Эмма Карр, которая по совместительству становится и тренером группы поддержки. В группу поддержки входят и все девочки из «пятёрки». За последний год у них сменилось уже четыре тренера. Все они были вынуждены уволиться, поскольку не могли справиться с трудными ученицами. Поначалу «пятёрка» подшучивает и над этим новым тренером, затем, на короткий период, они находят общий язык, но потом опять выходят из-под контроля.

Однажды девочки узнают, что одна из их компании встречается с парнем другой. Предательницу избивают и «Потрясающая пятёрка» становится «Потрясающей четвёркой». В другой раз подруги дурачатся в секс-шопе, снимая себя на камеру, хотя в такие места закрыт вход для несовершеннолетних. Девушки при этом одеты в свою школьную чирлидерскую форму. Это видео попадает в интернет. Тренер объясняет им, что они не могут надевать форму и вести себя как «шлюхи», ведь этим они позорят честь команды и школы. После этого разговора вся «четвёрка» специально начинает ходить в школу, вульгарно одеваясь. Как-то они уходят с уроков, чтобы распивать алкоголь в машине на школьной парковке, где их обнаруживает школьный охранник. Школьное начальство пытается замять все эти истории. Тренер Эмма Карр в свою очередь старается наладить дисциплину, но из-за этого вообще лишается работы.

Местное телевидение делает репортаж о непристойном видео из интернета с местными школьницами из группы поддержки. Уволенная тренер Эмма Карр даёт интервью, где объясняет, что девочки не виноваты. Она обвиняет во всём школьное начальство, которое своим попустительством позволяет ученицам всё больше и больше отбиваться от рук. Из-за сюжета на телевидении скандал выходит на новый уровень. В школу прибывает проверка.

В ролях 
 Дженна Дуан — тренер Эмма Карр
 Эшли Бенсон — Брук Типпит
 Айми Спринг Фортье — Лиса Толедо
 Джессика Хип — Джери Блэкберн
 Стефани Онор — Эшли Санчес
 Эшлинн Росс — Табита Диринг
 Татум О’Нил — директор Лорен Типпит
 Дэмиен Кларк — Адам Рив
 Карисса Капобианко — Синди Харпер
 Хейли Уист — Меган Харпер

Основа 
Фильм основан на реальных событиях. В 2005 году Микаэла Уорд устроилась на работу учителя географии и тренера команды чирлидеров в средней школе города Мак-Кинни в штате Техас. Она обнаружила, что в школе есть пять учениц-чирлидеров, называемых «Потрясающая пятёрка» (), которые известны своим деструктивным поведением. Они всячески нарушают школьный распорядок, срывают уроки либо прогуливают их. На Myspace они публиковали непристойные фотографии сделанные в секс-шопе или на вечеринках, на которых также распивали алкоголь. Микаэла Уорд не могла справиться с «пятёркой» в одиночку, а администрация школы смотрела на нарушения сквозь пальцы. Тренер была вынуждена уволиться в октябре 2006 года, несмотря на хорошие отношения с остальными учениками. Уорд рассказала о ситуации в этой школе СМИ.

Рецензии 
Премьера телефильма состоялась в субботу 2 августа 2008 года. Коэффициент телерейтинга фильма составил 2,63, в вечер премьеры его посмотрело 3,041,547 зрителей. Линда Штази из The New York Post дала фильму три звезды из четырёх. В Newsweek рассказали, что после выхода фильма разрушилась репутация школы о которой шла речь, хотя до этого она считалась хорошей. Директор и его зам были вынуждены уйти со своих постов, а некоторых девушек из настоящей «пятёрки» преследовали «извращенцы из интернета». Стив Томпсон из Yahoo! похвалил фильм за посыл, который он несёт. При этом он отметил, что не всё в фильме основано на событиях в школе в Мак-Кинни. Эпизод с избиением школьницы взят из другого случая произошедшего Лейкленде.

Примечания 

Телефильмы 2008 года
Фильмы телеканала Lifetime
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2008 года
Телефильмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Культура Техаса
Фильмы Тома Маклафлина
Фильмы о чирлидерах
Молодёжные фильмы
Фильмы о спорте США
Фильмы о школьниках